Veruanus är ett släkte av tvåvingar. Veruanus ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckelflugor
Veruanus